Antoni Botey i Badia, compositor de música clàssica i sardanes
 Antoni Botey i Gómez, promotor cultural i galerista granollerí

 Antoni Botey Latrilla